Broun se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Thomas Broun
 Alfred Forbes Broun